

Geografia

Austria 
 Oed – miejscowość w gminie Waldegg w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Oed-Oehling – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Poustka

Niemcy 
 Oed – dzielnica Dingolfing 
 Oed – dzielnica Nittenau
 Oed – dzielnica Pocking

Zobacz też 
 Öd
 Oedt